Iván Cañete puede referirse a:

 Iván Cañete Bernal (1973-), exfutbolista chileno; o
 Iván Cañete Martínez (1995-), futbolista paraguayo.